We Invented the Remix — ремиксовый альбом американского рэпера Puff Daddy и The Bad Boy Family, выпущенный 14 мая 2002 года на лейбле Bad Boy Records.

В нём представлены ремиксы на хитовые синглы от артистов лейбла Bad Boy Records. Это был последний альбом, который Bad Boy выпустил совместно с лейблом Arista Records.

Альбом в основном был спродюсирован Sean «Puffy» Combs и Mario Winans, при содействии EZ Elpee, Megahertz, 7 Aurelius, Irv Gotti, Daron Jones, Buckwild, Deric «D-Dot» Angelettie, Ayinde и Harve «Joe Hooker» Pierre. В записи альбома приняли участие рэперы G. Dep, Craig Mack, Ghostface Killah, Keith Murray, P. Diddy, Ginuwine, Loon, Busta Rhymes, M.O.P., The Notorious B.I.G., Beanie Sigel, Ludacris, Lil’ Kim, Black Rob, Missy Elliott, Snoop Dogg, а также R&B-исполнители Mario Winans, Tammy Ruggieri, Usher, Ashanti, 112, Mary J. Blige, Cheri Dennis, Carl Thomas и Faith Evans.

We Invented the Remix имел значительный коммерческий успех, достигнув 1 места в чарте Billboard 200 и 2 места в чарте Top R&B/Hip Hop Albums. Альбом также достиг 17 места в чарте UK Albums Chart в Великобритании. По данным Soundscan, за первую неделю было продано 256 тысяч копий альбома. Альбом был сертифицирован RIAA как «платиновый» 28 июня 2002 года.

Два сингла из альбома попали в чарты американского журнала Billboard: «I Need A Girl (Part One)» и «I Need A Girl (Part Two)». Они также стали успешными в чарте UK Singles Chart в Великобритании.

Приём критиков 

Джейсон Бирчмейер из AllMusic похвалил альбом за то, что он собрал коллекцию первоклассных продюсеров и приглашённых артистов для создания безошибочных хитов, которые лучше, чем на The Saga Continues…, заключив, что «в результате We Invented the Remix подтверждает возвращение Комбса на вершину городского музыкального мира после нескольких лет борьбы». Wise Q из HipHopDX также похвалил треки за продюсеров и приглашённых артистов, которые придумали свою собственную интерпретацию, но спросил, может ли Дидди сохранить свою формулу ремиксов, не теряя при этом креативности . Стив 'Flash' Джуон из RapReviews сказал, что, несмотря на отличные ремиксы на «Special Delivery» и «I Need a Girl», он раскритиковал участие P. Diddy на альбоме за то, что он сделал ужасный выбор для песен, которые были и неоригинальными, и бессмысленными, заключив, что «Во всяком случае, это доказывает, что некоторые песни НЕ нуждаются в ремиксе, и даже те, которым он нужен, следует уделить более пристальное внимание, чем процесс отбора, который представлен здесь. Если вы не можете найти альбом в продаже или по сопоставимой цене, это просто не очень хорошая инвестиция. Единственное, что П. Дидди "изобрёл" - это посредственный альбом».

Список композиций

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты (альбом)

Синглы

Итоговые годовые чарты (синглы)

Сертификация

Альбом

Синглы

Награды и номинации 
За альбом We Invented the Remix P. Diddy был номинирован в категории «Лучший хип-хоп исполнитель» на церемонии MTV Europe Music Awards в 2002 году.

Примечания

Ссылки 
 We Invented the Remix  на сайте Discogs
 We Invented the Remix  на сайте RapGenius
 
 
 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Шона Комбса
Альбомы, спродюсированные Шоном Комбсом
Альбомы Bad Boy Records
Альбомы Arista Records